Bregninge Sogn henviser til flere artikler:
 Bregninge Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune og i Svendborg Provsti
 Bregninge Sogn (Kalundborg Kommune) – et sogn i Kalundborg Kommune (tidligere Bjergsted Kommune) og i Kalundborg Provsti
 Bregninge Sogn (Guldborgsund Kommune) – et sogn i Guldborgsund Kommune (tidligere Nysted Kommune) og i Lolland Østre Provsti
 Bregninge Sogn (Ærø Kommune) – et sogn i Ærø Kommune (tidligere Ærøskøbing Kommune) og i Ærø Provsti